DSP:
 Цифровая обработка сигналов ().
 Цифровой сигнальный процессор ().
 DSP (реклама) ().
 DSP Media — южнокорейское агентство по поиску талантов и лейбл звукозаписи
 DSP (группа) (Dynamic Syncopation Productions) — британский коллектив в жанре электронной музыки.
  () — программа ВВС США, которая эксплуатирует разведывательные спутники, которые составляют основной компонент спутниковой системы раннего предупреждения, используемой в настоящее время в Соединенных Штатах.
 Deathlike Silence Productions — лейбл блэк-метала

См. также 
 ДСП